Mužská čtyřhra Qatar ExxonMobil Open 2020 probíhala v první polovině ledna 2020. Do deblové soutěže dauhaského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár David Goffin and Pierre-Hugues Herbert, jehož členové na turnaji nestartovali. Goffin se rozhodl zúčastnit paralelně hraného úvodního ročníku ATP Cupu 2020.

Vítězem se stal třetí nasazený, indicko-nizozemský pár Rohan Bopanna a Wesley Koolhof, který ve finále zdolal britsko-mexickou dvojici Luke Bambridge a Santiago González. Po dvousetovém průběhu 3–6 a 6–2 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–6]. Oba šampioni si při prvním společném startu připsali 250 bodů do žebříčku ATP. Bopanna vybojoval devatenáctý deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Koolhofa to bylo páté takové turnajové vítězství. Oba vítězové tak získali titul v úvodním týdnu třetí ze čtyř naposledy odehraných sezón a navázali na trofeje z prvních týdnů let 2017 a 2019.

Nasazení párů 

  Mate Pavić /  Bruno Soares (čtvrtfinále)
  Henri Kontinen /  Franko Škugor (semifinále)
  Rohan Bopanna /  Wesley Koolhof (vítězové)
  Jérémy Chardy /  Fabrice Martin (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Qatar Open
Tenis v Kataru v roce 2020
ATP Tour 2020